Этельхер (; погиб ) — король Восточной Англии (654—655) из династии Вуффингов.

Биография 
Этельхер был сыном Эни и братом Анны. После захвата Восточной Англии Пендой в 651 году король Анна был вынужден отправиться в изгнание, а неформальным лидером восточных англов стал Этельхер.

В 654 году после гибели Анны в сражении при Булкампе Этельхер официально занял восточноанглийский престол. Однако он находился в сильной зависимости от Пенды. Этельхер был вынужден принять участие в походе короля Мерсии против Берниции. Королю Освиу Берницийскому удалось собрать лишь небольшую армию, на первый взгляд, не способную противостоять Пенде и его многочисленным союзникам, и король Берниции предложил королю Мерсии богатый откуп. Тот взял деньги и отправился обратно в Мерсию, но 15 ноября 655 года Освиу неожиданно напал на него на берегу реки Винвед. В этот момент Пенду предали его собственные союзники. Этельвальд Дейрский в течение всего сражения простоял в стороне, выжидая, на чью сторону склонится чаша весов, а Кадавайл Гвинедский и вовсе преднамеренно опоздал к началу боя. Берницийцы одержали победу. Пенда и около тридцати его элдорменов были убиты. Погиб в этом сражении и Этельхер.

Литература 
 Англосаксонская хроника
 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов

Ссылки 
 

Вуффинги
Короли Восточной Англии VII века
Монархи, погибшие в бою